Eau Jeune est une marque de produits cosmétiques lancé en 1977 par L'Oréal.
Designer Daniel Goyet.

Annexe

Lien externe
.

Nom de parfum
L'Oréal